Guglia ima više značenja:
 Guglia, Catanzaro
 Guglia, Verona